

Саховат — село, Фархорський район, Хатлонська область
 Саховат — село, Шахрітуський район, Хатлонська область